Андрей Корнев:
 Корнев, Андрей Васильевич (в монашестве Роман; род. 1972) — епископ Русской православной церкви, епископ Рубцовский, викарий Барнаульской епархии.
 Корнев, Андрей Владимирович (род. 1978) — украинский футболист.